Le fédéralisme en Espagne fut introduit en Espagne dans les années 1830, même s'il existe des précédents dans la dernière décennie du . La seule tentative d'instaurer un État fédéral en Espagne s'est produit au cours de la Première République espagnole . Depuis cet échec, la pensée fédéraliste a été un courant minoritaire. Pendant la Seconde République, puis au cours de la transition démocratique, un modèle intermédiaire entre fédéralisme et État unitaire fut adopté, basé sur des communautés autonomes.

Histoire

: l'échec de la République fédérale de 1873-1874 
Le fédéralisme est parti des "anciens royaumes" médiévaux pour définir les États qui allaient former la République fédérale espagnole. Son grand théoricien était le politicien républicain catalan Francesc Pi i Margall, auteur de Las Nacionalidades, publié en 1877 peu après l'échec de l'expérience fédérale de la première République espagnol3. Comme l'a souligné Juan Francisco Fuentes, les fédéralistes ont raisonné à l'inverse des Français et des modérés qui "ont fait de l'État la pierre angulaire de leur projet modernisateur, au détriment de la nation souveraine", car ils considéraient que "la nation n'atteindrait la plénitude de son existence que si l'État unitaire et centraliste - impôts, conscription, forces de l'ordre, bureaucratie, monarchie - était opportunément supprimé", proposant ainsi une "sorte de nation sans État ".